Illuminate peut se référer :

Musique

Groupe 

 , groupe de musique gothique allemand.

Album 

 , album de Joe Morris sorti le  ;
 , album de David Crowder Band sorti le  ;
 , album de Qntal sorti le  ;
 , album de Lydia sorti le  ;
 , album de Karmacoda sorti en 2007 ;
 , album de Destine sorti le  ;
 , album de Qntal sorti le  ;
 , album de Shawn Mendes sorti le .

Voir aussi